Joseph Fränkel bzw. Joseph Fraenkel ist der Name folgender Personen:
* Joseph Fränkel (Bauunternehmer) (1828–1906), auch Joseph Fraenkel, deutscher Bauunternehmer
 Joseph Fraenkel (Mediziner) (1867–1920), auch Joseph Fränkel, austroamerikanischer Neurologe
 Joseph Fraenkel (Bankier) (1788–1857), auch Joseph Maximilian Fraenkel, deutscher Bankier und Kunstsammler  

Siehe auch:
 Josef Fränkel